Palazzo Loffredo  – palazzo di Potenza
 Palazzo Loffredo  – palazzo di Napoli, sito in via Luigi Settembrini
 Palazzo Loffredo  – palazzo di Napoli, sito in via Salvator Rosa